Велвет Джеймс «Джим» Барнс (; 13 апреля 1941 года, Такерман, штат Арканзас — 14 сентября 2002 года, Силвер-Спринг, штат Мэриленд) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Университете Кэмерона и Техасском университете в Эль-Пасо, в 1964 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Балтимор Буллетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс». Всего в НБА провёл 7 неполных сезонов. В сезоне 1968/1969 годов Барнс стал чемпионом НБА в составе «Селтикс». Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1965). Всего за карьеру в НБА сыграл 454 игры, в которых набрал 3997 очков (в среднем 8,8 за игру), сделал 2939 подборов и 377 передач.

Карьера в сборной США 
В 1964 году Барнс стал в составе сборной США олимпийским чемпионом летних Олимпийских игр в Токио.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «УТЭП Майнерс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу